Mannunsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mannunsaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Mannunsaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar